Jameson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert Jameson
 David L. Jameson
 Mary Liz Jameson